Der Kedah Darul Aman Football Club (Kelab Bola Sepak Kedah Darul Aman) ist ein Fußballverein aus Alor Star, Malaysia. Aktuell spielt die Fußballmannschaft in der höchsten Liga des Landes, der Malaysian Super League. Dabei repräsentiert sie sowohl den Verband als auch den Bundesstaat Kedah.

2021 nannte sich der Verein von Kedah FA in Kedah Darul Aman FC um.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein seit 1967 im Darul Aman Stadium in Alor Setar aus. Das Stadion hat ein Kapazität von 32.387 Plätzen. Eigentümer des Stadions ist der Bundesstaat Kedah. Betrieben wird das Stadion von der Kedah State Stadium Corporation.

Vereinsfarben 
Kedah's traditionelle Vereinsfarben waren traditionell Rot-Schwarz. Seit 1988 sind die Vereinsfarben als auch die Heimtrikots grün-gelb. Damit wollte man dem Spitznamen Kedah's Jelapang Padi gerecht werden. Heute sind diese Farben nicht nur ein Synonym für den Fußball, sondern auch für andere Sportarten und Verbände aus Kedah.

Vereinswappen 
Die Idee zum heutigen Vereinswappen kam dem damaligen Präsidenten Paduka Ahmad Basri Akil, nachdem 1988 die neuen offiziellen Vereinsfarben Grün-Gelb vorgestellt wurden. Das Wappen basiert auf einer grünen Hintergrundfarbe, umrandet von einem 11-Eck. Diese 11 Ecken stehen für die Bezirke des Bundesstaates Kedah. Im Zentrum befindet sich ein Ball mit Allamanda-Blumen. Das soll bedeuten, dass die Blumen immer aufblühen – zusammen mit den Farben grün-gelb.

Vereinserfolge

National 
 Malaysia Super League (1. Liga)
 Meister: 1993, 2007, 2008
 Vizemeister: 1994, 1996, 1997, 2003, 2020

 Malaysia Premier League
 Meister: 1992, 2002, 2006, 2015

 Malaysia FA Cup
 Gewinner: 1996, 2007,2008, 2017, 2019

 Malaysia Cup
 Gewinner: 1990, 1993, 2007, 2008, 2016
 Finalist: 1940, 1987, 1988, 1989, 1992, 2004

 Piala Sumbangsih
 Gewinner: 1991, 1994, 2017
 Verlierer: 1997, 2008, 2009, 2018, 2020

Spieler 
Stand: Saisonende 2022

Trainer seit 1985

Saisonplatzierung

Liga

Pokal

Beste Torschützen seit 2017

Sponsoren

Ehemalige bekannte Spieler 
  Nelson San Martín
  Paulo Rangel (2018)

Erläuterungen / Einzelnachweise

Weblinks 

 Vereinswebsite
 
 
 
 
 Kedah Darul Aman FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Kedah Darul Aman FC in der Datenbank der Football Association of Malaysia

 
Malaysischer Fußballverein
Gegründet 1924